Jagoče je lahko:
 Jagoče (Slovenija)
 Jagoče, Črna gora